Imesi Oke, turó on hi havia una antiga ciutat que va originar les ciutats d'Okemesi a la vall i Imesi-Ile, a la part alta.
 Imesi-Ile, ciutat de Nigèria
 Imesi Igbodo), regne tradicional de Nigèria avui Okemesi-Ekiti
 Imesi-Ekiti ciutat de Nigèria, abans Imesi Lashgidi